Richard Ringmar kan syfta på:

* Richard Ringmar (1881–1935), svensk kontraktsprost
 Richard Ringmar (1929–2003), svensk bankman och studentsångare